ISO 4032 er en ISO-standard for møtrikker.

En møtrik ISO 4032 er en af de mest brugte møtrikker inden for befæstelse området. 

ISO 4032 Overtager DIN 934

Kilder 
 http://bolte.dk/moetrik-iso-4032
ISO 4032 Møtrikker på pretec.dk
Fastgøringsemner
Værktøj og genstande med og til nøglefunktioner
4032